Gaugler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gaugler (* 1958), Schweizer Schauspieler
 Daniela Gaugler (* 1962), Schweizer Politikerin (SVP)
 Eduard Gaugler (1928–2014), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ernst Gaugler (1891–1963), Schweizer Geistlicher und Theologe
 Fred Gaugler (1951–2016), Dipl.-Ing. Architekt 
 Hans Gaugler (1913–1997), Schweizer Schauspieler und Theaterregisseur
 Heike Gaugler (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Jakob Gaugler (1827–1889), deutscher Schreiner und Fotograf
 William M. Gaugler (1931–2011), US-amerikanischer Archäologe und Sportwissenschaftler 

Siehe auch:

 Gaukler (Begriffsklärung)